Maccari ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Maccari (1913–1997), italienischer Erzbischof
 Cesare Maccari (1840–1919), italienischer Maler und Bildhauer
 Murilo Maccari (* 1987), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Patrick Maccari (* 1951), französischer Kanute
 Ruggero Maccari (1919–1989), italienischer Drehbuchautor und Regisseur